CUJ est le code AITA de l'aéroport de Culion (province de Palawan, Philippines).

 CUJ est un acronyme pour :
  (une université indienne) ;
 Campus Jussieu (Paris, renommé « Campus Pierre-et-Marie-Curie » en 2019 et appelé depuis « grand campus Curie » ou « nouveau campus Curie » par distinction du « petit » ou « ancien campus Curie »).

Code IATA des aéroports
Campus de Paris
5e arrondissement de Paris
Université Pierre-et-Marie-Curie
Université Paris-Diderot